Ко́зий рог:
 Козий рог (фильм, 1972) — болгарский чёрно-белый исторический фильм 1972 года
 Козий рог (фильм, 1994) — болгарский цветной исторический фильм, ремейк фильма 1972 года
 Козий Рог — упразднённый посёлок в Гомельской области Белоруссии

См. также 
 Лобанов-Ростовский, Иван Иванович Козий Рог — русский военный и государственный деятель
 Кози-Рог — село в Болгарии